Ерик може да се отнася за:

Кралски особи 
 Ейрик (Ерик) III Померански (1381 – 1459) – владетел на Калмарската уния от 1396 до 1439 г. Известен като Ерик III като крал на Норвегия (1389 – 1442), Ерик VII като крал на Дания (1396 – 1439) и Ерик XIII като крал на Швеция (1396 – 1434, 1436 – 1439).

Дания 
 Ерик I (Дания), крал на Дания от 1095
 Ерик II (Дания), крал на Дания между 1134 и 1137
 Ерик III (Дания), крал на Дания от 1137 до абдикацията си през 1146
 Ерик IV (Дания), крал на Дания от 1241 до смъртта си
 Ерик V (Дания), син на Кристофър I
 Ерик VI (Дания), син на Ерик V

Норвегия 
 Ерик I (885 - 954) – втори крал на Норвегия, от 930 до 934
 Ерик II (Норвегия), крал на Норвегия от 1280 до 1299
 Ейрик Хаконарсон, владетел на Норвегия и граф на Нортумрия
 Ерик Торвалдсон или Ерик Червения – син на Торвалд Асвалдсон, мореплавател, основател на първото норвежко селище в Гренландия

Швеция 
 Ерик, митичен шведски крал
 Ерик Рефилсон, крал на Швеция
 Ерик Анундсон, крал на Швеция от 9. век
 Ерик VI Сегерсел (945 – 995) – крал на Швеция през 2-рата половина на 10. век
 Ерик VII, шведски монарх
 Ерик IX (1120 – 1160) – крал на Швеция от 1150 до 1160
 Ерик X, крал на Швеция от 1208 до 1216
 Ерик XI, син на крал Ерик X
 Ерик XII (1339 – 1359) – крал на Швеция от 1356 до 1359 
 Ерик XIV (1533 – 1577) – крал на Швеция от 1560 до 1568

Личности 
 Ерик – херцог на Фриули през 2-рата половина на 8. век
 Ерик Лаксман (1737 – 1796) – финско-шведски изследовател и учен
 Ерик Юан Стагнелиус (1793 – 1823) – шведски поет и драматург
 Ерик Аксел Карлфелт (1864 – 1931) – шведски поет, Нобелов лауреат (1931 г.)
 Ерик Сати (1866 – 1925) – френски композитор
 Ерик Регер (1893 – 1954) – германски писател и журналист
 Ерик Найт (1897 – 1943) – британски писател
 Ерик Витковер (1899 – 1983) – английски психоаналитик и психиатър
 Ерик Ериксон (1902 – 1994) – германски психолог и психоаналитик
 Ерик Артър Блеър (1903 – 1950) – рожденото име на Джордж Оруел – британски писател, журналист и критик
 Ерик Франк Ръсел (1905 – 1978) – английски писател фантаст
 Ерик Амблър (1909 – 1998) – английски писател и сценарист
 Ерик Берн (1910 – 1970) – американски психолог
 Ерик Уотърс (1913 – 1944) – британски офицер
 Ерик Хобсбом (1917 – 2012) – британски историк и марксист
 Ерик Ромер (1920 – 2010) – псевдоним на френския кинорежисьор Жан-Мари Морис Шерер
 Ерик Брандън (1920 – 1982) – британски пилот от Формула 1
 Ерик Долфи (1928 – 1964) – американски саксофонист
 Ерик Кандел (р. 1929) – американски невропсихиатър, Нобелов лауреат (2000 г.)
 Ерик Сийгъл (1937 – 2010) – американски писател и сценарист
 Ерик Гейл (1938 – 1994) – американски китарист
 Ерик Айдъл (р. 1943) – британски комик, актьор и режисьор
 Ерик Клептън (р. 1945) – британски китарист, певец и текстописец
 Ерик Лустбадер (р. 1946) – американски писател
 Ерик Радомски (р. 1950) – американски телевизионен продуцент
 Ерик Кар (1950 – 1991) – американски барабанист (Кис)
 Ерик Боуман (р. 1953) – псевдоним на американския писател Марк Фрост
 Ерик Ларсън (р. 1954) – американски журналист и писател
 Ерик Геретс (р. 1954) – белгийски футболист и треньор
 Ерик Адамс (р. 1954) – псевдоним на американския певец и музикант Луис Маруло (Меноуър)
 Ерик Джонсън (р. 1954) – американски китарист
 Ерик Дрекслер (р. 1955) – американски инженер
 Ерик Шмид (р. 1955) – американски бизнесмен
 Ерик Робъртс (р. 1956) – американски актьор
 Ерик Джагър (р. 1957) – американски учен и писател
 Ерик Хамрен (р. 1957) – шведски футболен треньор
 Ерик Льобедел (р. 1957) – френски дипломат
 Ерик Реймънд (р. 1957) – американски програмист и писател
 Ерик Вон (р. 1958) – гватемалски писател и сценарист
 Ерик Хейдън (р. 1958) – американски състезател по бързо пързаляне с кънки
 Ерик Сейдел (р. 1959) – американски покер играч
 Ерик Бециг (р. 1960) – американски физик, Нобелов лауреат (2014 г.)
 Ерик Муке (р. 1960) – френски музикант (Дийп Форест)
 Ерик Мартин (р. 1960) – американски музикант (Мистър Биг)
 Ерик ван де Пуле (р. 1961) – белгийски пилот от Формула 1
 Ерик Корнел (р. 1961) – американски физик, Нобелов лауреат (2001 г.)
 Ерик Ла Сал (р. 1962) – американски актьор
 Ерик Маккормак (р. 1963) – канадско-американски актьор
 Ерик Джакомети (р. 1963) – френски журналист и писател
 Ерик Кома (р. 1963) – френски пилот от Формула 1
 Ерик Бернар (р. 1964) – френски пилот от Формула 1
 Ерик Боу (р. 1964) – американски пилот и астронавт
 Ерик Нюланд (р. 1964) – американски писател
 Ерик Кантона (р. 1966) – френски футболист
 Ерик Стюарт (р. 1967) – американски актьор
 Ерик Л'Ом (р. 1967) – френски журналист и писател
 Ерик Бана (р. 1968) – австралийски актьор
 Ерик Милър – американски хаус диджей и продуцент
 Ерик Моралес (р. 1970) – мексикански режисьор
 Ерик тен Хаг (р. 1970) – нидерландски футболист и треньор
 Ерик Юен (р. 1970) – китайско-американски бизнесмен
 Ерик Тохир (р. 1970) – индонезийски бизнесмен
 Ерик Менендес (р. 1970) – американски престъпник
 Ерик Мабиус (р. 1971) – американски актьор
 Ерик Сманда (р. 1975) – американски актьор
 Ерик Придс (р. 1976) – шведски диджей и музикален продуцент
 Ерик Едман (р. 1978) – шведски футболист
 Ерик Абидал (р. 1979) – френски футболист
 Ерик Монгрен (р. 1980) – канадски китарист
 Ерик Харис (1981 – 1999) – американски масов убиец
 Ерик Роуън (р. 1981) – американски кечист
 Ерик Йендришек (р. 1986) – словашки футболист
 Ерик Максим Чупо-Мотинг (р. 1989) – германски нападател от камерунски произход
 Ерик Кабу (р. 1989) – ганайски футболист
 Ерик Стекел (р. 1990) – американски китарист
 Ерик Сааде (р. 1990) – шведски поп изпълнител
 Ерик Иванов (р. 1991) – български футболист
 Ерик Опоку (р. 1991) – ганайски футболист
 Ерик Ламела (р. 1992) – аржентински футболист
 Ерик Почански (р. 1992) – български футболист
 Ерик Дурм (р. 1992) – германски футболист
 Ерик Баи (р. 1994) – футболист от Кот д'Ивоар
 Ерик Стоев (р. 2003) – български волейболист

Други 
 Фауст Ерик – роман от Тери Пратчет
 Ерик Картман – герой от анимационния сериал „Саут Парк“
 Генерал Ерик фон Клинкерхофен – герой в комедийната поредица „Ало, ало!“
 Ерик Форман – герой от медицинската драма „Д-р Хаус“
 „Ерик Регер“ – литературна награда, присъждана от 1999 до 2009 г.
 „Дългият Ерик“ – морски фар на шведския остров Йоланд

Вижте също 
 Адолф Ерик Норденшелд
 Ерик-Еманюел Шмит
 Ерика (пояснение)
 Естадио Арсенио Ерико
 Жан-Ерик Верн
 Ларс-Ерик Ларсон